kazimira (Casimiroa) – rodzaj roślin z rodziny rutowatych
 Kazimira – wariant imienia Kazimiera